Mount Ida kan syfta på följande:

 Mount Ida, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Ida, Arkansas, en ort i USA
 Ida (berg i Turkiet), ett berg i Turkiet